Rekkem Sport is een Belgische voetbalclub uit Rekkem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2323 en heeft groen-wit-zwart als clubkleuren. De club sloot reeds in de jaren 20 aan bij de voetbalbond, en speelt in de lagere provinciale reeksen.

Geschiedenis 
K. Rekkem Sport speelt al sinds het begin van zijn bestaan in de provinciale reeksen. Ze behaalden nog nooit een hogere divisie dan derde provinciale West-Vlaanderen. Ze wisten tweemaal in hun bestaan kampioen te worden: in 1988 en 1999. 

In 2020 trok K. Rekkem Sport voor het nieuwe seizoen het trainersduo Filip Spillier - Jens Claerhout aan en startte met een sterk vernieuwde spelerskern. Eddy Christiaens, die al meer dan 50 jaar in functie van de club werkt - als speler, penningmeester en voorzitter - denkt er ondertussen aan zijn invloed op de club te minderen. 

Voor het seizoen 2021-2022 spelen in de jeugdcompetitie: U7 - U8 - U9 - U10 en U12

Resultaten 

Vlaamse voetbalclub
Sport in Menen
Sportvereniging in West-Vlaanderen